Bosznia-Hercegovina
 Koprivna, falu Sanski Most községben Una-Szanai kantonban
 Koprivna, falu Modriča községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Koprivna, falu Oštra Luka községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Koprivna, falu Zenica községben a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Koprivna, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Kaporna falu horvát neve Solodovce községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
 Koprivna, falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben

 Szlovénia
 Koprivna, falu Črna na Koroškem községben, Koruška régióban